

Astronomia 
 Boo – abbreviazione della costellazione di Boote

Cinema e televisione 
 Boo! – serie televisiva britannica
 Boo! – film del 1932 diretto da Albert DeMond
 Boo – film del 2005 diretto da Anthony C. Ferrante
 Boo! – film del 2018 diretto da Luke Jaden
 Boo! A Madea Halloween – film del 2016 diretto da Tyler Perry

Codici 
 BOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bodø (Norvegia)
 boo – codice ISO 639-3 della lingua bozo tiemacèwè

Informatica 
 Boo – linguaggio di programmazione

Geografia 
 Boo – località del comune di Aller (Spagna)
 Boo de Guarnizo – località del comune di El Astillero (Spagna)
 Boo de Piélagos – località del comune di Piélagos (Spagna)
 Boo – città della Svezia

Musica 
 Boo! – gruppo musicale sudafricano
 Boo! – album degli Was (Not Was) del 2008

Personaggi immaginari 
 Boo – personaggio di alcuni videogiochi della Nintendo (Mario)
 Boo – Personaggio del manga/anime Crayon Shin-chan
 Boo – personaggio del film di animazione di Monsters & Co.
 Sirena Von Boo – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia di un fantasma e di una sirena